Kung Fu Panda: Cavalerul Dragon (în ) este un serial american de animație dezvoltat de Mitch Watson și Peter Hastings pentru Netflix. Produs de DreamWorks Animation Television, este al treilea serial animat al francizei Kung Fu Panda. Jack Black își reia rolul lui Po din filme și este de asemenea producător executiv al acestui serial. Serialul a avut premiera pe 14 iulie 2022. Al doilea sezon a fost lansat pe 13 ianuarie 2022.

Premisa
Po face echipă cu Spada Călătoare, o cavaleră engleză, ca să oprească pe Klaus și Veruca de a obține niște arme magice și să le folosească pentru a cuceri lumea, și în tot acest timp încearcă de asemenea să își restaureze reputația.

Distribuția
 Jack Black – Po
 Rita Ora – Luthera / Spada Călătoare
 Chris Geere – Klaus
 Della Saba – Veruca
 James Hong – Domnul Ping
 Amy Hill – Pei Pei
 Rahnuma Panthaky – Rukhmini
 Ed Weeks – Colin
 Tru Valentino – Chuntao
 Stephanie Hsu – Zhen
 Stephanie Sheh – Elder Huang
 Todd Haberkorn – Împăratul
 Kinka Zhan – Rabia
 James Sie – Lao
 Parry Shen – Weimin
 Omid Abtahi – Alfie
 Daici Brookshire – Changpu
 Rolonda Watts – High Priestess
 Nolan North – Shoddy Boat Owner
 Mick Wingert – Drake
 Kai Zen – Tânăra Luthera
Vocile adiționale diverse au fost realizate de Valentino, North, Haberkorn și Wingert.

Episoade

Referințe

Legături externe
 
 

Seriale de animație